El Club Deportivo Torrebalonmano, conocido actualmente como Bathco Balonmano Torrelavega, es un equipo de balonmano fundado en 2002 y afincado en la ciudad cántabra de Torrelavega. El club era un habitual en las categorías territoriales hasta que en el año 2004 logra el ascenso a Primera Nacional, categoría a la que pertenece hasta que consigue el ascenso a División de Honor Plata, en la que se encontraba desde la temporada 2009/10. En mayo de 2021 ascendió por primera vez a la Liga Asobal.

Organigrama deportivo

Jugadores

Traspasos 

Traspasos para la temporada 2022–23
Altas
  Mikolaj Czaplinski (EI) desde ( Orlen Wisła Płock) (Cedido)
  Adrián Fernández (CE) desde ( Bidasoa Irún)
  Oswaldo dos Santos (LD) desde ( Billere Handball)
  Dani Ramos (PI) desde ( Atlético Valladolid)

Bajas
  José Carlos Hernández (EI) al ( Toscaf Atlética Avilesina)
  Zakhar Denysov (EI) al ( Motor Zaporiyia)
  Murilo Araujo (PO) al ( BM Sinfín)
  Dusan Trifkovic (LD) al ( Atlético Novás)
  Gonzalo Porras (PI) al ( BM Puerto Sagunto)
  Diego Cadelo (LI) al ( BM Alarcos)
  Leo Renaud-David (LI)

Cuerpo técnico 

 Entrenador: Álex Mozas 
 Ayte. Entrenador Javier Campo 
 Ayte. Entrenador Alberto Pérez: 
 Delegado: Eloy Cayón 
 Delegado: Prudencio Arrizabalaga 
 Preparador Físico: Ignacio Torrescusa 
 Fisioterapeuta: Álvaro Leiva 
 Médico: Pedro Vicente Del Moral

Historial

Palmarés

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial

Torrebalonmano
Torrebalonmano